François Boisrond (1959-), peintre français de la nouvelle figuration
 Jacques Boisrond (1891-1961), homme politique français
 Louis Boisrond Tonnerre (1776-1806), écrivain haïtien
 Louis-Auguste Boisrond-Canal (1847-1940), homme politique haïtien
 Louis François Boisrond-Jeune (1753-1800), homme politique français, un temps député de Saint-Domingue
 Michel Boisrond (1921-2002), cinéaste français
 Pierre Théoma Boisrond-Canal (1832-1905), homme politique haïtien
 René Boisrond, personnage du film français Les Ripoux, réalisé par Claude Zidi, sorti en 1984.